Izhodišče je lahko:
točka, iz katere nekaj izhaja (npr.: izhodišče gorske ture)
kar je temelj nečesa  (npr.: izhodišče za trditev)
koordinatno izhodišče v matematiki: začetna točka v koordinatnem sistemu